

Geografia 
 Vista Alegre, comune dello stato di Rio Grande do Sul in Brasile.
 Vista Alegre do Alto, comune dello stato di San Paolo in Brasile.
 Vista Alegre do Prata, comune dello stato di Rio Grande do Sul in Brasile.
 Vista Alegre, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.
 Vista Alegre – comune del Panama

Trasporti 
 Vista Alegre – stazione della metropolitana di Madrid